James White (basketballer), Amerikaans basketballer
 James White (film), Amerikaanse dramafilm
 James White (schrijver), Noord-Iers schrijver